Niemcy:
 Münchingen – dzielnica gminy Wutach w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Waldshut

Inne:
 Münchingen – ród

Zobacz też:
 Korntal-Münchingen